Асташово — название населённых пунктов в России:

 Асташово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Асташово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Асташово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Асташово — деревня в Вяземском районе Смоленской области
 Асташово — усадьба в Чухломском районе Костромской области